Alley – asteroide
Alley – gruppo musicale Progressive Death Metal russo
Alphonse Amadou Alley (1930–1987) – politico beninese
Kirstie Alley (1951–2022) – attrice statunitense

Pagine correlate 
Halley